Sturzbügel bezeichnet

 Sturzbügel (Motorrad), ein Zubehörteil für Motorräder zur Reduzierung der Folgen eines Sturzes
 Sturzbügel (Reiten), ein besonderer Steigbügel, der im Falle eines Sturzes ein Mitschleifen des Reiters verhindert